Niderszlezje (jidysz: נידערשלעזיע) – odnosi się do trzech pojęć:

 Dolnego Śląska w języku jidysz (dla porównania: Górny Śląsk – אבערשלעזיע; Oberszlezje).
 Jednego z trzech wydawnictw publikujących w języku jidysz założonego w 1946 we Wrocławiu. 
 Czasopisma o takim tytule wychodzącego w latach 1946–1950 we Wrocławiu.

Dolny Śląsk